Хованское — название населённых пунктов в России:

 Хованское — деревня в Истринском районе Московской области.
 Хованское — деревня в муниципальном образовании город Алексин Тульской области.

См. также 
 Хованское кладбище
 Николо-Хованское